Феритима (; VI век до н. э.) — супруга царя Кирены Батта III.

Биография 
Родителями Феритимы, возможно, были греки знатного дорийского рода, происходившие либо с Пелопоннеса, либо с Крита.

Феритима стала супругой Батта III еще до его воцарения. В это браке родились Аркесилай III и, возможно, Ладика, впоследствии вышедшая замуж за фараона Амасиса II.

Во время правления Батта III царская власть была существенно ограничена в результате реформ, проведенных Демонаксом из Мантинеи. После смерти Батта III, вынужденного примириться с новым устройством, его сын Аркесилай III, поддерживаемый Феритимой, «заявил, что не желает выносить порядков, установленных мантинейцем Демонаксом, и потребовал возвратить ему преимущества и владения его предков». После покорения Камбизом II в 525 году до н. э. Египта он подчинился Персии и стал платить дань.

В 518 году до н. э. в результате вспыхнувшего восстания Аркеласий III и его мать были изгнаны из страны. В это время от персов из-за начавшихся у них внутренних раздоров помощи ждать не приходилось. Поэтому Феритима обратилась с мольбой о поддержке к царю Саламина Эвельфонту, который, одарив ее богатыми подарками, отказал однако в предоставлении военной помощи. Аркесилай III же, бежав на Самос, набрал там армию с помощью обещаний наделить воинов земельными наделами в Ливии. Он вновь вернул себе трон и жестоко расправился со своими противниками, несмотря на предостережение Дельфийского оракула.

Однако в 515 года до н. э. Аркесилай III, ощущая нависшую над ним угрозу, отправился в Барку к своему тестю царю Алазиру. Там они оба были вскоре убиты баркейцами и беглецами из Кирены. Его мать, правившая во время отсутствия сына, бежала из страны и, найдя в Египте убежище у сатрапа Арианда, обратилась к нему за поддержкой, подчеркивая, что Аркесилай III погиб из-за союза с персами. Феритиме удалось получить большое войско, которое осадило Барку, отказавшуюся подчиниться и выдать зачинщиков произошедшего убийства Аркесилая III. Длившаяся девять месяцев блокада города не принесла осаждавшим никакого действенного результате. Тогда ахеминидский военачальник Амасис прибег к хитрости, с помощью которой персам и удалось ворваться в город. Многие жители были казнены и изувечены, а некоторые, попав в рабство, были насильно переселены в далекую Бактрию. После того, как Феритима утолила свою жажду мести, она удалилась в Египет. Умерла от болезни, и, по словам Плутарха, «ее тело заживо сгнило от кишащих в нем червей».

Литература 
 Первичные источники
 Геродот. История (IV, 162—167, 200—205)
 Полиен. Стратегемы. (VIII. 47.)

 Исследования
 Гельмут Берве. «Тираны Греции».
 William Smith. 

Жёны правителей Кирены
Супруги правителей VI века до н. э.